Feldstraße steht für 

 Feldstraße (Berlin), siehe Liste der Straßen und Plätze in Berlin-Lichterfelde
 Feldstraße (Bremen) mit Wohnhausgruppe Feldstraße
 Feldstraße (Düsseldorf) mit Haus Nr. 34/36
 Feldstraße (Erfurt) mit Häusern Nr. 18, darin war 1933 das Schutzhaftlager Feldstraße, und Nr. 37–45
 Feldstraße (Hamburg) mit U-Bahnhof Feldstraße
 Feldstraße (Heinsberg) mit Kapelle Marienwinkel
 Feldstraße (Kiel), siehe Liste der Straßen und Plätze in Kiel/F
 Feldstraße (Lüneburg)
 Feldstraße (Mittelherwigsdorf) mit Dorfmuseum Eckartsberg, siehe Riedelsches Gut
 Feldstraße (Perleberg), hier befand sich 1933 das KZ Perleberg
 Feldstraße (Trier)

Siehe auch:
 Felderstraße
 Feldweg